Kanno, divinité africaine, le créateur de toutes choses et la souche de tous les biens d’après les autochtones de la côte de la Malaguette ().
 Yoshihiro Kanno (1953), compositeur japonais
 Shigeru Kanno (1959), compositeur et chef d'orchestre japonais
 Yôko Kanno (1964), compositrice japonaise
 Miho Kanno (1977), actrice japonaise
 Yuugo Kanno (1977), compositeur japonais
 Aya Kanno (1980), mangaka japonaise

Références